monety zaboru austriackiego – lokalne monety bite w końcu XVIII w. przez Monarchię Habsburgów dla ziem odebranych Rzeczypospolitej Obojga Narodów w wyniku rozbiorów Polski
 monety zaboru pruskiego – lokalne monety bite w końcu XVIII i pierwszym dwudziestoleciu XIX w. przez Prusy dla ziem odebranych Rzeczypospolitej Obojga Narodów w wyniku rozbiorów Polski lub odebranych Księstwu Warszawskiemu w konsekwencji kongresu wiedeńskiego
 monety epoki napoleońskiej – monety Księstwa Warszawskiego, Wolnego Miasta Gdańska (1807–1814) oraz bite w czasie oblężenia Zamościa w 1813 r.
 monety Królestwa Kongresowego – monety bite w okresie zaborów:
 dla Królestwa Polskiego okresu autonomii (1816–1835),
 w czasie powstania listopadowego (1831),
 w okresie złotowym po powstaniu listopadowym (1832–1841),
 przez mennicę warszawską w okresie rublowym (1842–1864)
 złotówka krakowska – monety bite z datą roczną 1835 dla Wolnego Miasta Krakowa